Домработница (; хаускипер):

 Домработница — прислуга, приходящая или живущая постоянно.
 «Домработница» — российская комедийная мелодрама 2011 года режиссёра Алексея Кирющенко.
 «Домработница» — российский сериал 2015 года режиссёра Юсупа Разыкова.